Николай Кудашев: Кудашев, Николай Александрович (1868—1925) — русский князь, дипломат. Брат И. А. Кудашева.
 Кудашев, Николай Всеволодович (1903—1978) — русский князь, поэт-монархист, участник Белого движения.
 Кудашев, Николай Данилович (1784—1813) — князь, генерал русской армии, герой Отечественной войны 1812 года.
 Кудашев, Николай Ришатович (род. 1958) — российский дипломат.

См. также 
 Кудашов, Николай Сидорович (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, гвардии старший сержант.